Indonesië
 Batuceper (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Batuceper (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam